De Polycotylidae zijn een familie van uitgestorven plesiosauriërs die leefde tijdens het Krijt.

In 1909 benoemde Samuel Wendell Williston de familie Polycotylidae.

De klade Polycotylidae werd in 2010 gedefinieerd door Ketchum en Benson als de groep omvattende Polycotylus latipinnis en alle soorten nauwer verwant aan Polycotylus dan aan Leptocleidus superstes, Cryptoclidus eurymerus, Elasmosaurus platyurus, Plesiosaurus dolichodeirus, Pliosaurus brachydeirus of Rhomaleosaurus victor.

In 2010 werden twee synapomorfieën, gedeelde nieuwe kenmerken, vastgesteld: de praemaxilla raakt het neusgat niet. De binnenste bovenste richel van de praemaxilla is breed.

Het betreft kleine tot grote vormen met vaak korte nekken en een grote kop met een lange smalle snuit. Daarom werden ze vroeger ten onrechte in de Pliosauridae geplaatst. De Polycotylidae ontwikkelden zich na het uitsterven van de Ichthyosauria. Het is wel gedacht dat ze daarvan de niches overnamen als achtervolgingsjagers van vissen en inktvissen. De groep stierf uit door de catastrofe op de Krijt-Paleogeengrens.

Behalve Polycotylus zijn Edgarosaurus, Georgiasaurus, Manemergus, Piratosaurus, Occultonectia,  Plesiopleurodon, Sulcusuchus, Pahasapasaurus, Palmulasaurus, Dolichorhynchops, Eopolycotylus, Mauriciosaurus, Serpentisuchops, Thililua en Trinacromerum mogelijke polycotyliden.

De Polycotylidae zijn de zustergroep van de Leptocleididae binnen de Leptocleidia. Een mogelijke stamboom tonen de volgende kladogrammen.

Fylogenie 
Cladogram volgens Albright, Gillette & Titus (2007):Cladogram volgens Ketchum & Benson (2010):Cladogram van polycotylide verwantschappen volgens Ketchum & Benson, 2011:

Plesiosauria